Брдо има више значења:

 Брдо, веће узвишење у рељефу земљишта, географски појам

или:

 Брдо (ткање)

или:

 Брдо (Нова Варош), насеље у општини Нова Варош, Република Србија
 Брдо (Мркоњић Град), насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Брдо (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Брдо (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Брдо (Витез), насеље у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ
 Брдо (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Брдо (Бује), насеље у општини Бује, Република Хрватска
 Брдо (Нова Горица), насеље у граду Нова Горица, Република Словенија
 Брдо (Домжале), насеље у општини Домжале, Република Словенија
 Брдо (Тржич), насеље у општини Тржич, Република Словенија
 Јаснић Брдо, насеље у општини Крњак, Република Хрватска
 Војновић Брдо, насеље у општини Крњак, Република Хрватска

Види још 

 Брда (вишезначна одредница)